George Wells peut faire référence à :
 Herbert George Wells (1866-1946), écrivain britannique ;
 Herbert George Wells (1871-1941), joueur de rugby à XV irlandais ;
 George Wells (1908-2000), scénariste américain ;
  (1830-1891), joueur de cricket ;
  (1877-1964), évêque ;
 George Wells, homme politique vanuatais ;
 George Wells Beadle (1903-1989), scientifique américain.